Юсиф-бек Мелик-Ахназаров (;28 января 1857, Шуша — 18 ноября 1907, Шуша) — азербайджанский педагог, писатель. Надворный советник.

Биография 
Юсиф-бек Мухаммед Багир оглу Мелик-Ахназаров родился в 1857 году в городе Шуша. Первые шаги в образовании он сделал в 1865 году  в городском мектебе (моллахана), где научился читать Коран, выучил арабский и персидский языки. После обучения в Шушинском городском училище (три года). В 1876 году в Закавказской учительской семинарии (г. Гори) было открыто татарское отделение, в которое в том же году он поступил вместе с другими представителями тюркоязычных народов Кавказа. Принятый сразу во второй класс Юсиф-бек Мелик-Ахназаров окончил семинарию в 1878 году, став одним из первых азербайджанцев со специальным педагогическим образованием.

После окончания учительской семинарии он оказывается в Зангезурский уезде, где начинает свою трудовую деятельности с должности помощника смотрителя двухклассного городского училища с возложением на него преподавания русского языка и арифметики.

В конце XIX в. он работал учителем в Шуше.

Творчество 
В конце XIX начале XX веков Шуша являлся одним культурных центров в котором театральная деятельность велась активней остальных. И в других регионах театр все больше вторгался в быт населения. В этом плане Шуша привлекает особое внимание как город подаривший театру Азербайджана таких видных композиторов, драматургов, актеров и театральных деятелей как Юсиф бек Мелик-Ахназаров, А.Ахвердиев, З.Гаджибеков, С.С.Ахундов, У.Гаджибеков, Ф.Кёчарли, Б.Бадалбеков, С.Велибеков, Джаббар Гарйагдыоглы, Гашим-бек Везиров и др.

Непосредственным воспитателем А.Ахвердиева в Шуше был старый педагог Юсиф-бек Мелик-Ахназаров, страстный любитель театра, оказавший на своего питомца большое влияние. Каждое лето Ю.Мелик-Ахназаров силами своих учеников и съезжающихся на каникулы в Шушу сельских учителей устраивал домашние и публичные спектакли. Репертуар этого любительского театра состоял из комедии Мирза Фатали Ахундова. В этих постановках принимал активное участие и юный Абдуррагим. Уже в это время он, ученик четвертого класса реального училища, делал первые пробы пера в области драматургии: подражая М.Ф.Ахундову, он писал комедии для любительской труппы.

В 1870-м году стало расти внимание населения к этой сфере. Как видим, ясно мыслящая интеллигенция Шуши усердно работали над постановками театральных спектаклей и расширением деятельности клуба способного превратиться в серьезный фактор в культурном развитии трудящихся. Еще до 70-х годов в Шуше функционировал театр, в репертуаре которого наравне с М.Ф.Ахундовым было уделено внимание и русским писателям. С 1882-го года театральные спектакли в Шуше начали ставиться регулярно  и носить организованный характер. В каждые летние каникулы учителя собирались и ставили спектакли. В первые годы репертуар театра включал спектакли поставленные на произведения С.С.Ахундова. В спектаклях принимали участие Юсиф-бек Мелик-Ахназаров, Гашим бек Везиров Фирудин Кёчарли, Бадалбек Бадалбеков, Джаббар Гарйагдыоглы, Гасанли Сарыджалинский, Мирза Мухтар Мамедов, Исмаил Шэфибейов и др.

В некоторых источниках указывается, что в 70–80-е годы в Шуше не было здания отведенного под театр, потому спектакли игрались в казармах. Но, в основном театральные спектакли игрались в резиденции Джумшуд-бека Мелик-Ахназарова, которая была более пригодной для этих целей. В 1871-м год в Шуше старый клуб был отреставрирован и сдан в пользование. Здесь начали ставить спектакли местные любители. В 1888-м году они по поощрению уездного чиновника Дубровского в очередной раз продемонстрировали зрителям произведения М.Ф.Ахундова. Позднее любители стали выступать в театральном здании Хандемирова. Начиная с 1890-го года количество интеллигентов-учителей, проявляющих интерес к театру, стало расти. В их числе появляются люди проявляющие интерес к написанию произведений. Музыкальный утренник, проведенный 22-го апреля 1890-го года в Реальной школе Шуши, имел большой резонанс. На этом мероприятии ученики, при поддержке учителей-актеров, читали стихи и басни на азербайджанском, немецком и французском языках, пели хором, исполняли музыкальные номера.

Cемья 
Cыновья-
 Бахрам-бек Мелик-Ахназаров
 Бейлер-бек Мелик-Ахназаров
 Хосров-бек Мелик-Ахназаров
Дочерия-
 Дилара-ханум Мелик-Ахназарова
 Дилгуша-ханум Мелик-Ахназарова
 Товуз-ханум Мелик-Ахназарова
 Разида-ханум Мелик-Ахназарова

Награды 
Российской Империи:
 Орден Святого Станислава 3-й степени(1894).
 Орден Святой Анны 3-й степени(1906).

Ссылки 
 Анвар Чингизоглы. Мелик-Ахназаровы, Баку, "Сой", 2010, №11, с.3-9;

Педагоги Азербайджана
Писатели Азербайджана
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени